Igreja Nova, nom qui signifie "nouvelle église" ou "église neuve" en français, peut désigner :
au Brésil :
Igreja Nova, municipalité située dans l'État d'Alagoas ;
au Portugal :
Igreja Nova, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Igreja Nova, paroisse civile de la municipalité de Mafra, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne.

Voir aussi
Pages d'homonymie concernant des noms français ayant la même signification :
Égliseneuve
Église-Neuve